Материч — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Материч, Даница — Народный герой Югославии.
 Материч, Илия — Народный герой Югославии.